Timp de înjumătățire este o noțiune din științele exacte și aplicate care se referă la timpul necesar pentru ca o anumită valoare a unei mărimi oarecare, considerată drept referință, să se reducă la jumătate. În funcție de fenomenul observat și de mărimea aleasă, deseori (dar nu totdeauna) timpul de înjumătățire are o valoare constantă și se poate calcula sau măsura experimental.

Exemple de timpuri de înjumătățire: 

 Timp de înjumătățire (farmacologie) este timpul de reducere a cantității unei substanțe active la jumătate.  Este un parametru farmacocinetic.  
 Timp de înjumătățire (radioactivitate) este timpul necesar unui izotop al unui element oarecare să își înjumătățească numărul de atomi, ca urmare a radioactivității sale.  Este o noțiune utilizată în chimia și fizica nucleară.